Zagłada domu Usherów (org. The Fall of the House of Usher) – nowela Edgara Allana Poe z 1839 roku.

Ekranizacje filmowe 
 Upadek domu Usherów – francuska ekranizacja z 1928 roku.
 Zagłada domu Usherów – amerykańska ekranizacja z 1928 roku.
 Zagłada domu Usherów – brytyjska ekranizacja z 1950 roku.
 Zagłada domu Usherów – amerykańska ekranizacja z 1960 roku.
 Zagłada domu Usherów – amerykańska ekranizacja z 2006 roku.

Strony ujednoznaczniające

en:The Fall of the House of Usher (disambiguation)